Столов — еврейская фамилия.

 Столов, Анатолий Михайлович (1915—1986) — инженер-электрофизик.
 Столов, Бенцион-Алтер (1885—1968) — раввин Казани.
 Столов, Генри (1901—1971) — филателистический дилер в Берлине, Нью-Йорке и в Мюнхене.
 Столов, Евгений Львович (род. 1944) — учёный в области информатики, сын Л. И. Столова.
 Столов, Лев Израилевич (1905—1997) — электротехник и электромеханик.